AIK Fotbolls säsong 1917

1917 - SM

Svenska Serien (1916-1917)

AIK:s matcher:
AIK - Örgryte IS 4-5
AIK - IFK Norrköping 3-1
Djurgårdens IF - AIK 1-2
Hälsingborgs IF - AIK 1-2
IFK Göteborg - AIK 8-1
AIK - IFK Göteborg 1-0
Örgryte IS - AIK 1-1
AIK - Djurgårdens IF 0-0
IFK Norrköping - AIK 4-2
AIK - Hälsingborgs IF 1-3

Källor

1917
Fotbollssäsongen 1917 efter lag
1917 i Sverige